Altman Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Altman Pond (Georgia), im Ware County
 Altman Pond (South Carolina), im Lexington County